Ravne je krajevno ime več naselij

v Sloveniji: 

 Ravne - Občina Ajdovščina
 Ravne - Občina Cerklje na Gorenjskem
 Ravne - Občina Cerknica
 Ravne - Občina Litija
 Ravne - Občina Mirna
 Ravne - Občina Šoštanj
 Ravne - Občina Železniki
 Ravne na Blokah - Občina Bloke
 Ravne na Koroškem
 Ravne nad Šentrupertom - Občina Trebnje
 Ravne pri Cerknem - Občina Cerkno
 Ravne pri Mlinšah - Občina Zagorje ob Savi
 Ravne pri Šmartnem - Občina Kamnik
 Ravne pri Zdolah - Občina Krško
 Ravne pri Žireh - Občina Žiri
 Ravne v Bohinju - Občina Bohinj

ter
 Drežniške Ravne
 Gornje Ravne
 Grčarske Ravne	
 Grgarske Ravne
 Hude Ravne
 Kneške Ravne
 Livške Ravne
 Tolminske Ravne

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Ravne, nad Ribnico, nem. Raunach (p.št. 9081), občina Otok
 Ravne, pri Rožeku, tudi Ravne pri Ledincah, nem. Raun (p.št. 9232), tržna občina Rožek
 Ravne, pri Šentilju, nem. Raunach (p.št. 9536), občina Škofiče
 Ravne, na Teholici, nem. Ebenfeld (p.št. 9210), občina Teholica ob Vrbskem jezeru
ter
 Ravna, neuradno krajevno ime, nem. Ravna, Rauna, občina Sele, Avstrija
 Ravnje, pri Kostanjah, nem. Ebenfeld, tržna občina Vrba na Koroškem

Drugje

Bosna in Hercegovina 
 Ravne, Vareš
 Ravne, Žepče

Drugo 

 Planina Ravni (tudi planina Ravne)
 glej tudi Ravni, Raven (Sveti Peter), Ravnina, Ravni hrib, Velika Raven, Mali Raven, Veliki Raven

Viri in opombe 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška